Klena – nome proprio di persona femminile
 Klena – altro nome del Klenät, dolce diffuso in diversi Paesi dell'Europa settentrionale
 Derek Klena –  attore e cantante statunitense